Gaze peut faire référence à :

 Gaze, une étoffe légère

Patronyme 
 Andrew Gaze (né en 1965), joueur de basket australien
 Samuel Gaze (né en 1995), coureur cycliste néo-zélandais
 Vera Gaze (née en 1899), astronome soviétique

Voir aussi 
 Gazé, espèce de papillons
 Demon Gaze, jeu vidéo
 Nu gaze, genre de rock alternatif